Правда? — четвёртый студийный альбом российской группы Lumen, вышедший в 2007 году.

Выход альбома 
Новый альбом музыканты записали, напечатали и распространяли на свои средства: не нашлось лейбла, готового взять на себя расходы по изданию альбома успешной группы — никто не был заинтересован браться за музыку, которую трудно ротировать на радио и вообще непонятно, как продвигать.

Название 

Название диска родилось от противоречивых мнений разных людей о творчестве группы:

Тематика 
Песни альбома носят характерный в последнее время для группы антивоенный и остросоциальный характер («Иди в отмах», «Ложь», «Пока ты спал», «Иначе!», «Хватит!»). Группа осознанно отказалась от лиричных композиций, сделав упор на жёстком протесте.

Альбом, помимо внешних настроений протеста, отражает также и состояние «тихой» борьбы. Фактически альбом опирается на самоценность каждого отдельно взятого человека, его роли в обществе, одновременно рассматривая личность как самостоятельную единицу среди массы таких же («6 миллиардов», «Гореть»).

Список композиций

Критика 
Сразу же после выхода «Правды» оценки поклонников группы и музыкальных критиков разделились на прямо противоположные: от самых положительных до резко отрицательных.

Рецензируя альбом, обозреватель газеты «Коммерсантъ» Борис Барабанов отметил:

Михаилу Марголису из «Известий» альбом откровенно не понравился:

Кирилл Радченко, обозреватель портала NEWSmusic.ru, напротив, выделяет «вокал „на грани срыва“, при помощи которого Тэм искусно балансирует между искренней передачей смысла и банальными выплесками агрессии» и считает, что «действительно трудно избежать матерных слов в таком эмоциональном порыве, если ты патриот»:

Награды 
 Премия RAMP—2007 в номинации «Альбом года».
 Премия Fuzz—2008 в номинации «Лучший альбом».

Примечания

Ссылки 
 
 
 Песни в формате MP3 на сайте группы

2007
Альбомы CD Land Records